Брајан има више значења:
 Округ Брајан (Џорџија)
 Округ Брајан (Оклахома)
 Брајан (Тексас)
 Брајан (Охајо)